

Musica 
 Riderà – album di Little Tony del 1966
 Riderà/Il mio amore con Giulia – 45 giri di Little Tony del 1966

Cinema 
 Riderà (Cuore matto) – film italiano del 1967 diretto da Bruno Corbucci